Mistrzostwa Polski w Szachach 2006 – turnieje szachowe, rozegrane w 2006 r. w Krakowie (mężczyźni) i Trzebini (kobiety), mające na celu wyłonienie 63. mistrza Polski mężczyzn oraz 58. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 14 zawodników i 12 zawodniczek.

Złote medale zdobyli: Mateusz Bartel (1. raz w karierze) i Jolanta Zawadzka (1. raz w karierze).

Wyniki 63. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Kraków, 25 lutego – 9 marca 2006

Uwaga: Klaudiusz Urban wycofał się z zawodów po VI rundzie.

Wyniki 58. Mistrzostw Polski Kobiet 
Trzebinia, 18 – 28 stycznia 2006

Dogrywka 
Trzebinia, 28 stycznia 2006, 2 partie tempem P-25'+10" (drugiej nie rozegrano)

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 Mistrzostwa Polski Mężczyzn 2006
 Mistrzostwa Polski Kobiet 2006
 POL-ch 63rd, Krakow 2006 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2006 w polskim sporcie